Ло́ра Эли́забет Эрнст (; , Вашингтон, США — , там же) — американский сценарист и актриса.

Биография 
Лора Элизабет Эрнст родилась 8 сентября 1957 года в столице США — Вашингтоне.

15 марта 1991 года Лора вышла замуж за режиссёра Роберта Дауни-ст., что сделало её мачехой актёров Эллисон Дауни и Роберта Дауни-мл.. Они были женаты до её смерти в 1994 году.

Скончалась 27 января 1994 года от бокового амиотрофического склероза в 36-летнем возрасте.

Фильмография 
сценарист
  — «Гнев»/Rage
  — «Слишком много солнца»/Too Much Sun
  — "

актриса

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от бокового амиотрофического склероза